Шведский орден масонов (ШОМ) () — шведский масонский орден был основан в 1735 году. Он является самой старой масонской организацией действующей в Швеции, и использует только Шведский устав. Шведский орден масонов признан Объединенной великой ложей Англии в качестве регулярной масонской организации. Общая численность ордена — 16 500 масонов.

Организационная структура 
Орден разделён на несколько сгруппированных по градусам организаций.

В него входят:
 43 иоанновские ложи (Iº — IIIº);
 23 ложи Св. Андрея (IVº — VIº);
 7 капитулов (VIIº — Хº).

Также в орден входят исследовательская ложа и ложа стюардов. Кроме того есть 63 признанных «братских общества», задача которых обеспечить масонское общение в сельских общинах, где количество масонов настолько мало, что не может обеспечить полноценную работу масонских лож.

1300 масонов Шведского ордена масонов живут в Финляндии. Они сгруппированы: в 7 иоанновских лож, в 2 ложи Св. Андрея, и в 1 верховный капитул. В то время как Финляндия имеет также встроенную великую ложу, которая работает по Американскому уставу. Географический раздел юрисдикций в Финляндии согласовывался в течение десятилетий, и две великие ложи находятся в хороших братских взаимоотношениях.

Членство 
Во всех конституциях шведского устава все члены ордена должны быть мужчинами и исповедовать христианство. Посетители лож ордена, принадлежащие к любой другой религии из признанных иностранных юрисдикций (в том числе из Шведского округа Великой ложи Финляндии) могут присутствовать на работах лож, но посетители, посещающие верховный капитул (начиная с VIIº) должны быть признаны как христиане, или должно быть подтверждение, что они христиане.

У Шведского ордена масонов существует тесная взаимосвязь с Лютеранской церковью Швеции, которая является основной национальной церковью Швеции. Священники и епископы Церкви Швеции играют особую роль в рамках шведского устава, в частности, начиная с VIIº и выше.

Галерея

См. также 
 Шведский устав
 Великая земельная ложа вольных каменщиков Германии
 Датский орден масонов
 Норвежский орден масонов
 Исландский орден масонов
 Список масонских организаций

Литература 
 Lars Otto Berg och Ulf Åsén: Det svenska frimureriet under 275 år;
 Tom Bergroth: I guld och himmelsblått. Frimureri, ett ideal i tiden;
 Dan Eklund, Sten Svensson och Hans Berg: Hertig Carl och det svenska frimureriet, ISBN 9789197833608;
 Harry Lenhammar: Med murslev och svärd. Svenska frimurarorden under 250 år, Delsbo;
 Sverre Dag Mogstad, Frimureri. Mysterier, felleskap, personlighetdannelse. Oslo 1994;
 Anders Simonsen: Bland hederligt folk. Organiserat sällskapsliv och borgerlig formering i Göteborg 1755—1820, Göteborgs universitet, Historiska institutionen, diss., Göteborg;
 Svenska frimurare Ordens allmänna lagar, Stockholm;
 Svenska Frimurare Ordens ideologiska grundsyn. Utarb. på uppdrag av Svenska Frimurare Ordens Högsta råd, 1993;
 Andreas Önnerfors: Mystiskt brödraskap — mäktigt nätverk. Studier i det svenska 1700-talsfrimureriet, Ugglan Minervaserien 12, Avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet, Lund.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Шведского ордена вольных каменщиков

Масонство в Швеции
Шведский устав
Масонский орден
Регулярное масонство